Markos György (1902–1976) geográfus, a földrajztudományok doktora
 Markos György (1946) humorista